La Premijer liga 2021-2022, 29ª edizione della massima serie del campionato bosniaco di pallavolo maschile, si è svolta dal 9 ottobre 2021 al 20 aprile 2022: al torneo hanno partecipato dieci squadre di club bosniache e la vittoria finale è andata per la tredicesima volta al .

Regolamento

Formula 
La formula ha previsto:
 Regular season, disputata con girone all'italiana, con gare di andata e ritorno, per un totale di diciotto giornate: al termine le prime otto squadre classificate hanno acceduto ai play-off mentre le ultime due classificare sono state retrocesse nei campionati regionali
 Play off, disputati con quarti di finale, semifinali e finale giocati al meglio di due vittorie su tre gare.

Criteri di classifica 
Se il risultato finale è stato di 3-0 o 3-1 sono stati assegnati 3 punti alla squadra vincente e 0 a quella sconfitta, se il risultato finale è stato di 3-2 sono stati assegnati 2 punti alla squadra vincente e 1 a quella sconfitta.

L'ordine del posizionamento in classifica è stato definito in base a:
Punti;
Numero di partite vinte;
Ratio dei set vinti/persi;
Ratio dei punti realizzati/subiti.

Squadre partecipanti

Torneo

Regular Season

Risultati

Classifica 

Legenda:
      Qualificata ai play-off scudetto.
      Retrocessa nei campionati regionali.

Play-off scudetto

Tabellone

Risultati

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Classifica finale

Note

Collegamenti esterni 
 

Pallavolo nel 2021
Pallavolo nel 2022
 2021-2022